Пераледа-де-ла-Мата () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло. Занимает площадь 92 км². Население — 1469 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 128 км.

Покровителем города считается Сантисимо Кристо де ла Умильдад.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Касереса